John Bryant (1916-1989), attore statunitense
 John Bryant (n. 1980), attore statunitense, conosciuto anche come John Bryant Davila
 John Bryant (n. 1987), cestista statunitense
 John Bryant (1717-1772), giocatore di cricket inglese